Varese steht für:

 Varese, eine Stadt in der Region Lombardei in Norditalien
 Provinz Varese, eine Provinz in der Lombardei in Norditalien
 Varese Ligure, eine Gemeinde in Ligurien in Norditalien
 Edgar Varèse (1883–1965), ein französischer Komponist
 Federico Varese (* 1965), italienischer Sozialwissenschaftler
 RN Varese, Panzerkreuzer der italienischen Marine (Stapellauf 1899)

Siehe auch:
 Schlacht von Varese, Gefecht zwischen italienischen Freiwilligen (Truppe: Cacciatori delle Alpi) und österreichischen Truppen am 26. Mai 1859